Die Senatoren im 46. Kongress der Vereinigten Staaten wurden zu einem Drittel 1878 und 1879 neu gewählt. Vor der Verabschiedung des 17. Zusatzartikels 1913 wurde der Senat nicht direkt gewählt, sondern die Senatoren wurden von den Parlamenten der Bundesstaaten bestimmt. Jeder Staat wählt zwei Senatoren, die unterschiedlichen Klassen angehören. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre wird für die Sitze einer der drei Klassen gewählt. Zwei Drittel des Senats bestehen daher aus Senatoren, deren Amtszeit noch andauert.

Die Amtszeit des 46. Kongresses ging vom 4. März 1879 bis zum 3. März 1881. Seine erste Tagungsperiode fand vom 18. März bis zum 1. Juli 1879 in Washington, D.C. statt, die zweite vom 1. Dezember 1879 bis zum 16. Juni 1880, die dritte vom 6. Dezember 1880 bis zum 3. März 1881.

Zusammensetzung und Veränderungen 

Im 45. Kongress saßen am Ende seiner Amtszeit 38 Republikaner, 36 Demokraten, ein Anti-Monopolist (nach manchen Quellen unabhängiger Republikaner) und ein Unabhängiger im Senat. Bei den Wahlen 1878 und 1879 gewannen die Demokraten sieben Sitze von den Republikanern, einen konnten die Republikaner von den Demokraten erobern. Ein Sitz blieb vakant, da das Parlament von New Hampshire keinen Senator gewählt hatte. Damit saßen zu Beginn des Kongresses 42 Demokraten, 31 Republikaner, ein Anti-Monopolist und ein Unabhängiger im Senat, ein Sitz war vakant. Der vakante Sitz fiel durch Ernennung eines neuen Senators im März 1879 den Republikanern zu, so dass 42 demokratische, 32 republikanische, ein anti-monopolistischer und ein unabhängiger Senator im Kongress saßen. Im Februar 1881 starb ein Republikaner, so dass zum Ende des 46. Kongresses wieder 42 Demokraten, 31 Republikaner, ein Anti-Monopolist und ein Unabhängiger im Senat saßen, ein Sitz war vakant.

Spezielle Funktionen 

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Vizepräsident der Vorsitzende des Senats, ohne ihm selbst anzugehören. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Während des 46. Kongresses war William A. Wheeler Vizepräsident. Im Gegensatz zur heutigen Praxis leitete der Vizepräsident bis ins späte 19. Jahrhundert tatsächlich die Senatssitzungen. Ein Senator wurde zum Präsidenten pro tempore gewählt, der bei Abwesenheit des Vizepräsidenten den Vorsitz übernahm. Vom 4. bis zum 17. März 1879 war weiter der vom 45. Kongress gewählte Thomas W. Ferry Präsident pro tempore, vom 15. April bis zum 30. November 1879, vom 7. bis zum 14. April sowie vom 6. Mai bis zum 5. Dezember 1880 war es Allen G. Thurman.

Liste der Senatoren 

Unter Partei ist vermerkt, ob ein Senator der Demokratischen Partei, Republikanischen Partei oder der Anti-Monopoly Party angehörte. Unter Staat sind die Listen der Senatoren des jeweiligen Staats verlinkt. Die reguläre Amtszeit richtet sich nach der Senatsklasse: Senatoren der Klasse I waren bis zum 3. März 1881 gewählt, die der Klasse II bis zum 3. März 1883 und die der Klasse III bis zum 3. März 1885. Das Datum gibt an, wann der entsprechende Senator in den Senat aufgenommen wurde, eventuelle frühere Amtszeiten nicht berücksichtigt. Unter Sen. steht die fortlaufende Nummer der Senatoren in chronologischer Ordnung, je niedriger diese ist, umso größer ist die Seniorität des Senators.

 a) Booth wird in der Liste des Senats als Unabhängiger Republikaner geführt.

Einzelnachweise 

046
Vereinigte Staaten, Senat #046
Vereinigte Staaten, Senat #046
Senatoren 046